

Codici 
 RAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ribeirão Preto (Brasile).
 rao – codice ISO 639-3 della lingua rao.
 RAO (telefonia) – codice identificativo di un addetto di call center.
 RAO (priorità nelle prestazioni mediche) – Raggruppamenti di Attesa Omogenea. Acronimo comparso per la prima volta nel libro Tempi di attesa e priorità in sanità, edito per i tipi di Franco Angeli Edizioni nel 1999 (autore Giuliano Mariotti). Il libro è stato pubblicato successivamente in versione aggiornata nel 2006 con il titolo Priorità cliniche in sanità.
 RAO 185º Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi "Folgore" – unità per operazioni speciali dell'Esercito Italiano.
 RAO (Certification Authority) – Registration Authority Officer – Operatore autorizzato da un'autorità di certificazione che ha il compito di riconoscere gli utenti da registrare.

Persone 
Dileep Rao – attore statunitense
Domenico Rao – ex atleta italiano
John Rao – docente e storico statunitense
Massimo Rao – artista italiano
Narendra Rao – calciatore figiano
Nicola Rao – giornalista, scrittore e opinionista italiano
Orlando Rao – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Pamulaparthi Venkata Narashima Rao – politico indiano
Pietro Rao – politico italiano
Roberto Rao – politico italiano

Altro 
 Rao – dio della curcuma nella cultura polinesiana
 Rao – cratere sulla superficie di Cerere